HRZ est un sigle qui peut désigner :
 Hrvatska republikanska zajednica (en français, Rassemblement républicain croate), un parti politique nationaliste croate ;
 Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana ou HRZ i PZO (en français, Forces de l'armée de l'air et de défense aérienne de la République de Croatie).